Паллотта () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Паллотта, Антонио (1770 — 1834) — итальянский куриальный кардинал.
 Паллотта, Габриэлла (род. 1938) — итальянская актриса.

См. также 
 Паллотти